Geografia: Constantí, municipi del Tarragonès.
 Biografies :
 Monarques:
 Constantí I el Gran, emperador romà
 Constantí II o Flavi Claudi Constantí, emperador romà (337-340) 
 Constantí (usurpador), usurpador de l'Imperi Romà (407)
 Constantí III Heracli, emperador romà d'Orient.
 Constantí IV, emperador romà d'Orient (668-85) 
 Constantí V, emperador romà d'Orient (741-75) 
 Constantí VI, emperador romà d'Orient (780-97)
 Constantí, fill de l'emperador romà d'Orient Lleó V l'Armeni i coemperador, de nom originari Simbatios (Συμβάτιος)
 Constantí VII, emperador romà d'Orient (911-59)
 Constantí Lecapè, coemperador amb el seu pare Romà I Lecapè, emperador romà d'Orient (s. X)
 Constantí VIII, emperador romà d'Orient (976-1028) 
 Constantí IX, emperador romà d'Orient (1042-54)
 Constantí X Ducas, emperador romà d'Orient (1059-67)
 Constantí «XI» Làscaris, emperador romà d'Orient (?-1025)
 Constantí XI Paleòleg, emperador romà d'Orient (1448-53) 
 Constantí I Mukhrani-batoni, príncep de Mukhran (1659-67) 
 Constantí II Mukhrani-batoni, príncep de Mukhran (1710)
 Constantí III Mukhrani-batoni, príncep de Mukhran (1735-55) 
 Constantí IV Mukhrani-batoni, príncep de Mukhran
 Constantí I d'Armènia Menor (c.1060- 1102), rei d'Armènia Menor.
 Constantí II d'Armènia Menor, rei d'Armènia Menor (1129-?)
 Constantí III d'Armènia Menor (1278- c. 1310), rei d'Armènia Menor.
 Constantí IV d'Armènia Menor (c.1297 - 1344), rei d'Armènia Menor.
 Constantí V d'Armènia Menor, rei d'Armènia Menor (1344-62) 
 Constantí VI d'Armènia Menor (?-1373), rei d'Armènia Menor.
 Constantí I d'Escòcia (?-877), rei d'Escòcia
 Constantí II d'Escòcia (879-952), rei d'Escòcia
 Constantí III d'Escòcia (971-997), rei d'Escòcia
 Constantí I de Geòrgia, rei de Geòrgia del (1407-11) 
 Constantí II de Geòrgia, rei de Geòrgia (1478-1505) 
 Constantí I de Grècia, rei de Grècia
 Constantí II de Grècia (Atenes, 1940), Rei de Grècia (1964-73) 
 Constantí I d'Imerètia, rei d'Imerètia (1293-1327)
 Constantí II d'Imerètia (? - 1401), rei d'Imerètia
 Constantí III d'Imerètia, rei d'Imerètia (1585-?)
 Constantí I de Kakhètia (1567 - 1605), rei de Kakhètia (1605)
 Constantí III de Kartli, rei de Kakhètia (1721-32) de Kartli (1727) 
 Constantí "KR" de Rússia, gran duc de Rússia (1858-1915)
 Constantí de Rússia (gran duc de Rússia), gran duc de Rússia (1827-1892)
 Constantí Pavlovitx de Rússia (1779-1831), gran duc de Rússia
 Religiosos
 Papa Constantí I, papa (708-715)
 Constantí antipapa, antipapa (767-769)
 Constantí Licudes, patriarca de Constantinoble (1058-66)
 Constantí V de Constantinoble, patriarca ecumènic (1897-1901)
 Patriarca Constantí VI, patriarca ecumènic (1924-1925)
 Constantí d'Antioquia, prevere de l'església metropolitana d'Antioquia (s. V)
 Constantí el Diaca (s. VIII), diaca i chartophylax de l'església metropolitana de Constantinoble.
 Constantí Meliteniotes (), ardiaca romà d'Orient.
 Altres personatges:
 Constantí I de Lacon, jutge d'Arborea.
 Constantí Salusi II de Càller, jutge de Càller
 Constantí Salusi III de Càller, jutge de Càller
 Constantí II Spanu de Gallura, jutge de Gallura
 Constantí III de Lacon, jutge de Gallura
 Constantí I de Torres, jutge de Torres
 Constantí II de Torres, jutge de Torres (1186-98)
 Constantí (jurista) (s. VI), jurista romà d'Orient.
 Constantí Cèfales, compilador romà d'Orient 
 Constantí Llombart, escriptor valencià i activista valencianista (1848-1893)
 Constantí Nicè (s. XI), jurista romà d'Orient 
 Constantí Rodi (s. X), poeta romà d'Orient 
 Constantí Sícul, filòsof o retòric grec
 Juli Constantí, segon fill de Constanci Clor i la seva segona dona Teodora